Приволжское сельское поселение — муниципальное образование в Мышкинском районе Ярославской области. Административный центр — село Шипилово.

История 
Приволжское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Зарубинского и Поводневского сельских округов.

30 апреля 2009 года законом Ярославской области № 25-з Приволжское, Рождественское и Шипиловское сельские поселения объединены в Приволжское сельское поселение. Границы сельского поселения расширены за счёт административных границ Архангельского, Крюковского, Флоровского, Шипиловского, Богородского, Мартыновского и Рождественского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 211 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Приволжского сельского поселения 

Мышкинский район
Сельские поселения Ярославской области